Unité de temps, en physique, unité, c'est-à-dire étalon, permettant d'exprimer la mesure physique d'un temps, au sens d'une durée (voir aussi l'article:Histoire de la mesure du temps et la :catégorie:Unité de temps)
 Unité de temps, en solfège, la figure de note dont la durée est égale à un temps.
 Unité de temps, règle dans le contexte théâtral.